Николай Славянов: Славянов, Николай Гаврилович (1854—1897) — русский инженер, изобретатель электрической дуговой сварки металлов.
Славянов, Николай Николаевич (1878—1958) — русский, советский  гидрогеолог, первооткрыватель минеральной воды «Славяновская».